hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Wilson (ang. Wilson County) w USA, w stanie Teksas